Goshi ist:

 ein Hüftwurf im Judo, siehe Wurftechnik (Judo)
 ein Samurai-Rang in der Edo-Zeit, siehe Landsamurai
 Goshi Gewog, Landkreis im Distrikt Dagana in Bhutan

Gōshi (合志) ist ein japanischer Familienname folgender Personen:
 Hirokazu Gōshi (* 1966), japanischer Fußballspieler